Pincio est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Pincio, colline de Rome, au nord du Quirinal, dans le rione Campo Marzio.

Patronyme 
Pincio est un patronyme italien.

Pseudonyme 

  (1868-1894), pseudonyme de Ion Păun, écrivain roumain ;
 Tommaso Pincio (1963-), pseudonyme de Marco Colapietro, écrivain et peintre italien.
 Giano Pirro Pincio (-), pseudonyme de Giampiero Penci, historien et philologue italien.

Monument 
 Obélisque du Pincio, obélisque égyptien d'époque romaine actuellement installé dans les jardins du Pincio à Rome.

Musique 
 , single de la chanteuse italienne Margherita Vicario, sorti en 2020.

Références 

Patronyme italien